Лешниця (, , ) — назва населених пуннктів у ряді слов'янських країн.

Села:
 Лешниця — , Малоритський район, Великоритська сільська рада
 Лешниця — Березинський район, Мінська область.
 Лешниця — Пуховицький район, Мінська область.

Села:
 Лешниця — Благоєвградська область, община Санданський
 Лешниця — Ловецька область, община Ловеч.

Лешниця — сільське поселення в общині Гостивар.
 Лешниця — сільське поселення в общині Кичево.

Лешниця — сільське поселення в общині Лозниця.

Села:
 Лешниця — Південно-Східна Словенія, община Ново Место
 Лешниця — Подравський регіон, община Ормож

Див. також 
 Лєшниця